Esta lista enumera todos os mares e oceanos do mundo postulados pela Organização Hidrográfica Internacional (International Hydrographic Organization, ou IHO) em sua publicação Limits of oceans and seas (3ª edição, 1953). No dito livro, tais corpos de água possuem um número de identificação, e há uma precisa descrição de seus limites. Esse número de identificação é o que ordena a seguinte tabela.

Mares
Oceanos
oceanos e mares segundo a Organização Hidrográfica Internacional